Росиця — річка на півночі Болгарії,
 Росиця — річка в Латвії та Білорусі, права притока Західної Двіни
 Росиця — річка в Латвії, права притока Росиці
 Росиця — озеро в Білорусі, Вітебська область
 Росиця — село в Білорусі, Вітебська область, Верхньодвінський район, Сар'янська сільська рада